Niemcy:
 Wetter (Hessen) – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Marburg-Biedenkopf
 Wetter (Ruhr) – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Ennepe-Ruhr
 Wetter – rzeka, dopływ Niddy

Szwecja:
 Wetter – jezioro  

Osoby:
 Friedrich Wetter – niemiecki duchowny katolicki, arcybiskup Monachium i Fryzyngi 1982–2007, kardynał

Zobacz też:
 Wetterau